Exponering kan avse: 

 Exponering (fotografering) – när fotografisk film utsätt för ljus
 Exponering (medicin) – när en organism utsätts för en substans, företeelse eller ett smittämne
 Exponering (finansiell) – när en investerare utsätter sig för risk avhängig en viss marknad, grupp, person eller liknande

Se även 
 Exponeringsmätare – ett mätinstrument som mäter ljusintensitet
 Exponeringstid – den tid slutaren hålls öppen för att låta ljuset träffa filmen eller bildsensorn
 Exponeringseffekten – inom psykologin och socialpsykologin ett begrepp för ett fenomen